Con il termine linea arancione ci si può riferire a:

Trasporti 
 Linea Arancione – linea della metropolitana di Brasilia
 Linea Arancione – linea della metropolitana di Washington
 Linea Arancione – nome alternativo della linea Ginza della metropolitana di Tokyo